RHI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rhinelander (Wisconsin) (Stati Uniti)